Сергей Хижняк:
 Хижняк, Сергей Игоревич (род. 1986) — украинский политик и бизнесмен.
 Хижняк, Сергей Леонидович (род. 1975) — российский футболист.